Buritiense – abitanti di Buriti de Goiás
Buritiense – abitanti di Buriti dos Lopes
Buritiense – abitanti di Buriti dos Montes
Buritiense – abitanti di Buriti
Buritiense – abitanti di Dois Irmãos do Buriti